Фернандо Фигероа (; 14 июля 1852, Илобаско, Сальвадор — 16 июня 1919, Сан-Сальвадор, Сальвадор) — сальвадорский военный и государственный деятель, президент Сальвадора (1907—1911). Последний из военных президентов, которые управляли страной с 1880-х гг.

Биография 

Являлся членом Консервативной партии. Выбрав карьеру военного, принимал участие в войнах с Гватемалой (1863—1867), в Сабана Гранде и в санта-Барбаре (1872), с Гондурасом (1873), участник битвы при Амапале. Получил воинское звание генерала.

14 мая 1885 г. стал вице-президентом в администрации Рафаэля Сальдивара-и-Ласо, а с 22 мая стал полноправным президентом Сальвадора, однако потерял этот пост в результате   результате переворота во главе с генералом Менендесом.

В 1898—1903 гг. занимал посты министра финансов, министра внутренних дел, министра армии и военно-морского флота в администрациях президентов Томаса Регаладо (1898—1903) и Педро Хосе Эскалона (1903—1907). При поддержке Эскалона весной 1907 г. на прямых выборах был избран на пост президента.

Оказал поддержку консерватору Мануэля Бонилье из Гондураса в битве при Намасике, в ходе которой объединенные войска консерваторов Гондураса и Сальвадора были разбиты войсками Либеральной партии Никарагуа.

У него было 6 детей. Двое его внуков стали значимыми людьми в политике Сальвадора. Фабио Кастилло Фигероа стал одним из лидеров партизанского правительства, Альфредо Авила Фигероа стал самым молодым мэром Сальвадора, а затем — губернатором провинции Сан Сальвадор.

Источники 
 

Президенты Сальвадора
Министры внутренних дел Сальвадора
Министры обороны Сальвадора
Министры финансов Сальвадора